La nazionale di calcio femminile della Bielorussia è la rappresentativa calcistica femminile della Bielorussia ed è posta sotto l'egida della Federazione calcistica della Bielorussia (Беларуская федэрацыя футбола - Бфф - BFF).

In base alla classifica emessa dalla Fédération Internationale de Football Association (FIFA) il 24 giugno 2016, la nazionale femminile occupa il 49º posto del FIFA/Coca-Cola Women's World Ranking, guadagnando una posizione rispetto alla classifica redatta il 25 marzo 2016.

Come membro dell'Union of European Football Associations (UEFA) partecipa a vari tornei di calcio internazionali, come al Campionato mondiale FIFA, Campionato europeo UEFA, ai Giochi olimpici estivi e ai tornei a invito, come l'Algarve Cup o la Cyprus Cup.

Partecipazioni ai tornei internazionali

Partecipazioni al Campionato mondiale 
 1991: Non qualificata
 1995: Non qualificata
 1999: Non qualificata
 2003: Non qualificata
 2007: Non qualificata
 2011: Non qualificata
 2015: Non qualificata
 2019: Non qualificata
 2023: Non qualificata

Partecipazioni al Campionato europeo 
 1993: Non qualificata
 1995: Non qualificata
 1997: Non qualificata
 2001: Non qualificata
 2005: Non qualificata
 2009: Non qualificata
 2013: Non qualificata
 2017: Non qualificata
 2022: Non qualificata

Rosa

Note

Voci correlate 
 Campionato bielorusso di calcio femminile
 Federazione calcistica della Bielorussia
 Nazionale di calcio della Bielorussia

Collegamenti esterni 
  La scheda delle nazionali maschile e femminile  in FIFA.com